Чако — многозначный термин.

Географические названия 
 Чако (Гран-Чако) — историко-географический регион в Южной Америке;
 Чако — провинция Аргентины;
 Чако — национальный парк в Аргентине;
 Чако — парк в США;
 Чако (Эль-Чако) — кантон в эквадорской провинции Напо.

Фамилия 
 Чако, Дьёрдь (род. 1933) — венгерский фигурист-одиночник.
 Чако, Кристина (род. 1978) — его дочь, венгерская фигуристка-одиночница.
 Чако, Хито (1923—1975) — албанский генерал и коммунистический политик.

См. также 
 Чоко